Ples může označovat:
 ples – slavnostní společenská událost spojená s tancem, bál
 Maškarní ples (opera)
 Josefov (Jaroměř) – původní název pevnosti na Náchodsku podle zabrané vesnice, po níž se jmenují vesnice:
 Starý Ples – spadající pod město Jaroměř
 Nový Ples – obec založená pro obyvatele vysídlené kvůli stavbě pevnosti
 Dolní Ples t. Vodní Ples – část obce Rasošky, která také vznikla pro vysídlené obyvatelstvo
 Ples (Bistrica ob Sotli) – sídlo ve slovinské občině Bistrica ob Sotli
 Ples (Moravče) – sídlo ve slovinské občině Moravče
 Pljos – město v Ruské federaci

Externí odkazy